Jméno Molly nosí více různých osob:

 Molly Ringwald (* 1968) – americká herečka
 Molly Smitten-Downes (* 1985) – anglická zpěvačka
 Molly (kyborg) – postava z knih Williama Gibsona
 Molly (film) – film z roku 1999